Генеральный штаб НОАК () — орган оперативного управления Народно-освободительной армии Китая до 2016 года. Находился под полным контролем Центрального военного совета КНР. Штаб-квартира Генерального штаба находилась в Пекине, в январе 2016 года Генштаб ликвидирован как самостоятельный орган управления.

Организационная структура 
 Административное управление
 Второе управление — разведывательное
 Третье управление — техническое (отвечает за прослушивание всевозможных каналов связи и дешифрование наряду с обеспечением безопасности собственных закрытых сетей связи; считается аналогом американского АНБ)
 Четвёртое управление — радиоэлектронной борьбы и кибервойны
 Оперативное управление
 Мобилизационное управление
 Управление внешних сношений

Начальники Генштаба 
 Сюй Сянцянь — 1949—1950
 Не Жунчжэнь — 1950—1954
 Су Юй — 1954—1958
  — 1958—1959
 Ло Жуйцин — 1959—1965
 Ян Чэнъу — 1965—1966
 Хуан Юншэн — 1968—1971
 Дэн Сяопин — 1975—1980
 Ян Дэчжи — 1980—1987
 Чи Хаотянь — 1987—1992
 Чжан Ваньнянь — 1992—1995
 Фу Цюанью — 1995—2002
 Лян Гуанле — 2002—2007
 Чэнь Биндэ — 2007—2012
 Фан Фэнхуэй — 2012—2016

Примечания 

Народно-освободительная армия Китая
КНР